Богаты́рская у́лица — улица в Правобережном округе Липецка. Проходит в Сокольском между улицами Бабушкина и Пирогова от железнодорожной станции Чугун-1 до Брестской улицы. Пересекает Чугунный переулок.

Находившаяся в районе станции «Чугун-1» улица 8 Марта вместе с селом Сокольским 15 июня 1960 года вошла в состав Липецка и вскоре после этого (29 июля) была разукрупнена и на её месте образованы 9 новых улиц и переулков, в том числе и Богатырская улица.

Улица имеет индивидуальную застройку.

Транспорт 
 Авт.: 2, 12, 24, 300, 302, 309, 324, 328, 346, 347, 348, 352, 370, 380, ост.: «Ул. Баумана»; авт. 39, 39а, 44, 108, 347, 348, 352, ост.: «Автостанция „Сокол“».

Примечания

Литература 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города. — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку. — Липецк: изд-во «Ленинское знамя», 1968.
 

Улицы Липецка
Правобережный округ Липецка